— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Ота в Токио. Была открыта 11 апреля 1904 года в качестве остановки на линии Токайдо. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 East Japan Railway Company (JR East)
 Линия Кэйхин-Тохоку
 Tokyu Corporation
 Линия Токю-Тамагава
 Линия Икэгами

Для линий Токю-Тамагава и Икэгами станция является конечной. Приблизительно в 700 метрах расположена станция  линии Кэйкю.

Планировка станции

JR East 
Две платформы островного типа и 3 пути.

Tōkyū 
Пять платформ зали́вного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 

 JR East: Станция Камата 
 Tokyu Corporation: Станция Камата